K'arakhach'i Lerrnants'k' är ett bergspass i Armenien.   Det ligger i provinsen Sjirak, i den nordvästra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. K'arakhach'i Lerrnants'k' ligger  meter över havet.

Terrängen runt K'arakhach'i Lerrnants'k' är huvudsakligen kuperad, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om K'arakhach'i Lerrnants'k'. Runt K'arakhach'i Lerrnants'k' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Amasia,  kilometer väster om K'arakhach'i Lerrnants'k'.

Trakten runt K'arakhach'i Lerrnants'k' består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Sjirak